Caffeine kan syfta på:

Caffeine (film) – en amerikansk film från 2006
 Caffeine (musikalbum av Sharon Robinson) – ett musikalbum av Sharon Robinson från 2015

Se även 
 Koffein – en besk vit kristallin xantinalkaloid
 Koffein (film) – en svensk kortfilm från 2007
 Kaffeine – en komplett mediaspelare för Unix
 Katin – en naturligen förekommande amfetaminalkaloid